Miejscowości i ich części
 Twarogi – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów
 Twarogi – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów
 Twarogi – przysiółek wsi Ochotnica Dolna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Inne
 Twarogi – szczyt Gorców

 Zobacz też
 Twarogi Lackie, Twarogi Ruskie, Twarogi-Mazury, Twarogi-Trąbnica, Twarogi-Wypychy
 Twaróg (strona ujednoznaczniająca)